Les élections législatives françaises de 2012 se déroulent les 10 et . À Paris, dix-huit députés sont à élire dans le cadre de dix-huit circonscriptions, soit trois de moins que lors des législatures précédentes, en raison du redécoupage électoral.

Élus

Contexte électoral

Redécoupage territorial

Rappel des résultats départementaux des élections de 2007

Pronostics 

D’après une analyse du journal Le Monde basée sur les résultats des scrutins qui ont suivi les élections législatives de 2007, la gauche obtiendrait 11 sièges et la droite 7 :
 Les , , , , ,  et  seraient acquises ou tendraient à droite.
 Les , , , , , , , , ,  et  seraient acquises ou tendraient à la gauche.

La même simulation du Monde au niveau national donne une majorité de plus de 300 sièges à la gauche.

Résultats de la présidentielle dans les circonscriptions 

Hormis la , l'ensemble des circonscriptions parisiennes est très clivé entre la gauche et la droite. Parmi les 577 circonscriptions, c'est dans la  de Paris que Nicolas Sarkozy a obtenu son meilleur score.

Sondages

Premier tour

Second tour

Résultats

Résultats à l'échelle du département

Résultats par circonscription

Première circonscription de Paris

Deuxième circonscription de Paris 
À l'instar du duel « Jouanno-Charon » aux sénatoriales parisiennes de 2011, un duel « Fillon-Dati » a perturbé la droite parisienne dans la perspective des législatives de 2012. Le , Dati a décidé de ne pas se présenter. Depuis que le Premier ministre, François Fillon, avait annoncé qu’il quitterait la Sarthe pour se présenter dans la capitale, l'ancienne garde des Sceaux, Rachida Dati a défendu sa position et évoqué un « devoir de résistance » face à cette situation. Elle a finalement changé d'avis.

Troisième circonscription de Paris

Quatrième circonscription de Paris

Cinquième circonscription de Paris

Sixième circonscription de Paris

Septième circonscription de Paris

Huitième circonscription de Paris

Neuvième circonscription de Paris

Dixième circonscription de Paris

Onzième circonscription de Paris

Douzième circonscription de Paris

Treizième circonscription de Paris

Quatorzième circonscription de Paris

Quinzième circonscription de Paris

Seizième circonscription de Paris

Dix-septième circonscription de Paris

Dix-huitième circonscription de Paris

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des circonscriptions législatives de Paris
 Liste des députés de Paris
 Élections sénatoriales de 2011 à Paris
 Élections législatives de 2007 à Paris
 Élections législatives françaises de 2012

Lien externe 
 Candidatures déposées à la Préfecture de Paris

Paris
2012